Burn Notice  bezeichnet:

Burn Notice (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
Burn Notice: The Fall of Sam Axe, ein US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2011 und Prequel zur Fernsehserie Burn Notice
Burn Notice (Mitteilung), eine Mitteilung im Bereich der Geheimdienste